Бабыч — фамилия. Известные носители:
 Бабыч, Михаил Павлович (23 июля (4 августа) 1844 — 18 октября 1918) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии.
 Бабыч, Павел Денисьевич — русский генерал, участник Кавказских походов.